Давид Джоджуа (; род. 8 июня 1989, Самтредиа) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2009). Старший тренер ФИДЕ (2015).

Чемпион Грузии среди юниоров (до 16 лет) 2005 года.

Чемпион Грузии 2016 года.

В составе национальной сборной участник пяти личных чемпионатов Европы (2002, 2008, 2015, 2017—2018).

Капитан и тренер женской сборной Грузии.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Грузии